Simitli (bulgariska: Симитли) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Simitli och regionen Blagoevgrad, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Simitli ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Simitli är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Simitli ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Simitli. Närmaste större samhälle är Gorna Dzjumaja,  km norr om Simitli. 

Trakten runt Simitli består i huvudsak av gräsmarker. Runt Simitli är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Blagoevgrad (region)